Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2008 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Roger Federer je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Rafael Nadal (polfinale)
 Roger Federer (prvak)
 Novak Đoković (polfinale)
 David Ferrer (tretji krog)
 Nikolaj Davidenko (četrti krog)
 Andy Murray (finale)
 David Nalbandian (tretji krog)
 Andy Roddick (četrtfinale)
 James Blake (tretji krog)
 Stanislas Wawrinka (četrti krog)
 Fernando González (četrti krog)
 Richard Gasquet (prvi krog)
 Fernando Verdasco (tretji krog)
 Ivo Karlović (tretji krog)
 Tommy Robredo (četrti krog)
 Gilles Simon ''(tretji krog)

<ol start="17">
 Juan Martin del Potro ''(četrtfinale)
 Nicolas Almagro ''(tretji krog)
 Jo-Wilfried Tsonga ''(tretji krog)
 Nicolas Kiefer ''(prvi krog, predaja)
 Mihail Južni ''(predaja zaradi bolezni)
 Tomas Berdych ''(prvi krog)
 Igor Andrejev'' (četrti krog)
 Paul-Henri Mathieu ''(drugi krog)
 Philipp Kohlschreiber ''(drugi krog, predaja)
 Dmitrij Tursunov ''(tretji krog)
 Feliciano Lopez ''(prvi krog)
 Radek Štěpánek ''(tretji krog)
 Juan Monaco ''(prvi krog)
 Marin Čilić ''(tretji krog)
 Andreas Seppi ''(tretji krog)
 Gaël Monfils ''(četrti krog)

Rezultati 
Legenda
 Q = Kvalifikant

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2008